Abi-Milki ist der Name folgender Personen:

* Abi-Milki (Tyros), ägyptischer Stadtfürst
 Abi-Milki (Aruad), König von Aruad